Трамвай-памятник — трамвай, установленный в качестве памятника:

 Трамвай-памятник (Волгоград)
 Трамвай-памятник (Выборг)
 Трамвай-памятник (Евпатория)
 Трамваи-памятники в Казани
 Трамвай-памятник (Советск)
 Трамвай-памятник (Санкт-Петербург)